Макси́м Гонало́н (; родился 10 марта 1989, Венисьё, Франция) — французский футболист, опорный полузащитник клуба «Клермон». Выступал за сборную Франции.

Карьера

Ранние годы 
В 1997 году, в возрасте 8 лет, начал играть за молодёжную французскую команду «Вильфранш». Но уже после двух лет выступлений за этот клуб, его заметили скауты одного из грандов французского чемпионата — «Олимпика» из Лиона.

Лион 
Сыграв 50 матчей и забив 5 голов, Максим добился своей цели — его взяли в основную команду «Олимпика». Поставив свою подпись в контракте 1 июня 2009 года, Гоналон вошёл в состав основной команды и получил 41-й номер. Лионцам как раз нужна была свежая кровь — слишком много игроков ушло из команды после того, как «Олимпик» стал чемпионом Франции 7 раз подряд, завоевав за этот период ещё и 1 Кубок Франции и 6 Суперкубков Франции.

Гоналон дебютировал в футболке «Олимпика» 25 августа 2009 года, когда вышел на замену вместо Жереми Тулалану на 73-й минуте матча против бельгийского «Андерлехта» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. 20 октября 2009 года Максим Гоналон забил свой первый гол в футболке «Олимпика». Случилось это в матче Лиги чемпионов на «Энфилде» против «Ливерпуля». Благодаря этому голу «Олимпик» сравнял счёт, а в итоге и выиграл матч со счётом 2:1.

26 января 2009 года, после того, как Гоналон отличился голом в матче против «Нанси», «Олимпик» подписал с игроком новый контракт до 2014 года.

Рома 
3 июля 2017 года подписал контракт с итальянским клубом «Рома» сроком до 30 июня 2021 года. Сумма перехода € 5 млн.

Севилья 
20 августа 2018 года «Севилья» объявила о переходе Гоналона на правах аренды.

Сборная 
В период с 2008 по 2009 год Максим Гоналон выступал за юношескую сборную Франции до 19 лет. Сыграл 7 матчей, включая игры на квалификации на чемпионат Европы до 19 2008, в которых он вместе с сборной провалил отбор. С 2009 по 2010 год играл за сборную Франции до 21 года.

9 ноября 2011 года, главный тренер сборной Франции Лоран Блан впервые вызвал Гоналона в команду, для участия в товарищеских матчах против сборных США и Бельгии, которые состоятся 11 и 15 ноября. 11 ноября 2011, в матче против сборной США, дебютировал за сборную, выйдя на поле во втором тайме.

Достижения 
«Лион»
 Обладатель Кубка Франции: 2012
 Обладатель Суперкубка Франции: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лиона»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Клермон»